Matlock – miasto w Anglii, w hrabstwie Derbyshire
 Matlock – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Iowa
 Matlock – amerykański serial sensacyjny (1986-1995)
 Matlock Bath – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Derbyshire
 Matlock Town – civil parish w Anglii, w hrabstwie Derbyshire
 Glen Matlock – gitarzysta basowy